Бак може бити:
 Бак (Калиновик), је насељено место у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Бак (Мађарска), је насељено место у жупанији Зала, Мађарска
 Бак (кратер), кратер на Венери